Scinaxinae – podrodzina płazów bezogonowych z rodziny rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Podrodzina obejmuje gatunki występujące głównie w Ameryce Południowej od Urugwaju, północnej Argentyny i północno-zachodniego Peru na północ przez Amerykę Środkową do południowego i wschodniego Meksyku; występuje też na wyspach Tobago, Trynidad i Saint Lucia.

Podział systematyczny 
Do podrodziny należą następujące rodzaje:
 Julianus 
 Ololygon 
 Scinax 
 Sphaenorhynchus

Przypisy